Die deutsche Baseball-Bundesliga 2015 war die 32. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit startete am 4. April mit den Begegnungen der Mainz Athletics gegen die Heidenheim Heideköpfe und der Buchbinder Legionäre gegen die Bad Homburg Hornets. Die reguläre Saison endete am 1. August. Vom 8. August bis zum 3. Oktober wurden in den Play-offs der Deutsche Meister, bzw. in den Play-Downs die Absteiger ermittelt. Als Titelverteidiger gingen die Solingen Alligators in die Saison. In der Division Nord sind die Dohren Wild Farmers in die 2. Deutsche Bundesliga abgestiegen, Aufsteiger aus der 2. Deutschen Bundesliga sind die Hannover Regents. Somit spielt die Division Nord mit 7 Mannschaften, die Division Süd spielt mit 8 Mannschaften. Nach der Ausgliederung aus dem HSV traten die Stealers als Hamburg Stealers an.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2015 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Playdowns 
Zeitraum: 8. August bis 12. September 2015

1. Bundesliga Süd Playdowns 
Zeitraum: 8. August bis 5. September 2015

Play-offs 
Zeitraum: 8. August bis 3. Oktober 2015

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Baseball-Bundesliga (deutsch)
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes (deutsch)

Einzelnachweise 

2015
Baseball 2015
Sportsaison 2015